Chiao Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiao Shan (ö), Jiangsu, 
 Jiao Shan (kulle), Jiangsu, 
 Silver Island (ö i Kina), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar